Мескитал има више значења:

 Мескитал (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Мескитал (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мескитал (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мескитал, Сексион Кинта ел Мескитал (Петлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мескитал (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Мескитал (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику